

Норт-Міддлтаун — місто, штат Кентуккі
 Норт-Міддлтаун — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі